Пітчер — гравець у бейсболі, який кидає м'яч з пітчерської гірки до будинку.
 Пітчер ( — «глечик») — інструмент баристи у вигляді глечика або ковшика, в якому він нагріває і збиває молоко для додавання в каву.

Прізвище 

 Моллі Пітчер (1744 або близько 1754—1832) — американська півлегендарна жінка-героїня.
 Фредерік Пітчер ( 1967) — 28-й президент Науру.

Топонім 

 Пітчер — місто в окрузі Ченанго штату Нью-Йорк.
 Пітчер — тауншип в окрузі Черокі штату Айова.
 Пітчер — монаднок на південному заході штату Нью-Гемпшир.